Padua steht für:
 Padua (Didaktik), ein pädagogisches Konzept (PADUA)
 (363) Padua, ein Asteroid
 ein deutsches Großsegelschiff, seit 1945 als Kruzenshtern (Schiff) unter sowjetischer/russischer Flagge
 Padua-Jolle, Schiff
 Padua (Zeitschrift), eine pflegepädagogische Fachzeitschrift des Hogrefe Verlags

Orte und Regionen:

in Italien:
 Padua
 Provinz Padua

in den Vereinigten Staaten:
 Padua (Illinois)
 Padua (Minnesota)
 Padua (Ohio)

Padua als Name von Personen:
 Antonius von Padua (1195–1231), portugiesischer Theologe
 Lukas von Padua (ca. 1200–1285), Schüler von Franz von Assisi
 Marsilius von Padua (ca. 1280–1342/43), Philosoph und Politiker

Padua als Familienname:
 Elba de Pádua Lima (1915–1984), brasilianischer Fußballspieler
 Newton Pádua (1894–1966), brasilianischer Komponist
 Paul Mathias Padua (1903–1981), deutscher Künstler
 Sydney Padua (* 1971), kanadische Trickfilmzeichnerin, VFX Künstlerin und Comicautorin

Siehe auch:

 Padoa